Schrempp ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Schrempp (1910–1971), deutscher Politiker (CDU)
 Günter Schrempp (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Schrempp (* 1944), deutscher Manager (Vorstandsvorsitzender Daimler-Benz 1995–2005)
 Karl Schrempp (1846–1919), Brauereidirektor
 Sebastian Schrempp (* 1978), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Oberbürgermeister von Rheinstetten

Siehe auch:
 Schremp